La  radiografía computarizada  o radiografía computerizada, también conocida por  CR  (especialmente en los países de habla inglesa), es un tipo de procedimiento dentro del entorno de la radiología digital.

El principio de funcionamiento de la CR consiste en grabar una placa fotoestimulable (o placa de apoyo de fósforo generalmente contenida en un casete) con la imagen de los rayo X y luego explorar el casete en un dispositivo dedicado para pasar la imagen a formato digital. La placa de fósforo es entonces sometida a una radiación para borrar la imagen memorizada y se puede reutilizar inmediatamente. El procedimiento dura aproximadamente de 1 a 2 minutos.

Formato casete 
En el contexto de la radiología digital, esta topología tiene la ventaja de ser inmediatamente extrapolable a los sistemas convencionales de rayos X en el sentido de que el casete CR se comercializa en las mismas dimensiones mecánicas que el casete de película tradicional y su uso permite conservar la fuente de rayos X y la totalidad del equipamiento de radiología existente. En comparación con el sistema DR, el precio es mucho más atractivo, pero la calidad de la imagen generalmente es mejor para los sistemas de DR, que también tienen la ventaja de proporcionar una imagen con un tiempo de espera de aproximadamente 10 segundos y no requieren ninguna manipulación.

Véase también 
 Radiología digital
 Panel sensor plano (también conocido como  DR  por  "Radiografía Digital ")
 Radiografía computarizada
 Placa fotoestimulable
 Imagen médica
 Fluoroscopia

Referencias

Enlaces externos 
 Fuji Image Plate Website

Radiología digital